Пихтач — значения:

Топоним 
 Пихтач — разъезд, Кемеровская область, Россия

Другое 
 Пихтач — вариант названия пихтового леса